Elenson ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Elenson (~1640/1650–~1706), Theaterleiter und Schauspieler 
 Sophie Julie Elenson († 1725), Theaterleiterin 
Siehe auch:
 Ellensen